Vestia может означать:
 Vestia (растение)
 Vestia (моллюски)
 Vestia (компания)